La llista d'estrelles del Dofí pretén recollir de forma sintètica i mostrant algunes poques de les seves principals característiques de les estrelles notables de la constel·lació del Dofí, ordenades, a priori, per ordre decreixent de brillantor.

Vegeu també 
 Llista d'estrelles per constel·lació

Referències 
 
 
 
 
 

Dofí